Le sigle HP peut désigner ou signifier : 
en français
 un haut-parleur,
 un hôpital psychiatrique,
 les  Hôpitaux de Paris  (AP-HP)
 la haute pression,
 le haut potentiel intellectuel,
 « Honneur et Patrie », devise de l’ordre de la Légion d’honneur ;
 Haute Patrouille, dans le scoutisme.

en anglais
 Hewlett-Packard, une société américaine de matériel et logiciel informatique qui a disparu après sa scission en 2015 en :
 HP Inc. : PC + imprimantes
 Hewlett Packard enterprise : produits informatiques et services associés pour les entreprises
 Hubert Productions, une société de production télévisuelle,
 Horsepower, une unité anglo-saxonne de mesure de puissance (1 HP = 745,7 W) assez semblable au cheval-vapeur,
 Health Points ou points de vie d'un personnage dans de nombreux jeux de rôle (jeux vidéo notamment),
 Harry Potter, personnage et héros de la saga éponyme par J. K. Rowling,
 Harvard observatory Pulsar, désignation pour les pulsars découverts au Harvard College Observatory,
 Hello! Project (H!P), un ensemble de groupes pop féminins japonais ;
 Horizontal pitch, une unité de dimension de rack Eurocard et Eurorack;
 Sauce HP, sauce brune anglaise.

autres
 Nome d'Héraklion (Crète), selon la liste des codes des plaques d'immatriculation grecques,
 ,
 Helicobacter pylori,
 Himachal Pradesh, un État de l'Inde.